A 2011-es Supersport világbajnokság volt a sorozat tizenkettedik idénye. A szezon február 27-én kezdődött Phillip Islanden, és október 16-án, Portugáliában fejeződött be.

Az előző világbajnokság első három helyezettje, Kenan Sofuoğlu, Eugene Laverty és Joan Lascorz egyaránt távozott, előbbi a MotoGP, utóbbi kettő a Superbike világbajnokság versenyzője lett.

A győztes végül a brit Chaz Davies lett David Salom és Fabien Foret előtt.

Versenynaptár

Az előzetes versenynaptárat 2010. november 7-én adták ki, tizenegy versennyel, plusz két olyannal, amely sorsa még nem volt eldöntött. Később bejelentették, hogy Kyalamit a Motorland Aragón fogja helyettesíteni. A Donington Park is visszakerült a versenynaptárba. November 10-én vált biztossá, hogy Imola is versenyt rendezhet.

Végeredmény

Versenyzők

Konstruktőrök

Résztvevők

Források

Külső hivatkozások
 A sorozat hivatalos weboldala

Supersport